

Edifici 
 Castel Nuovo – castello di Napoli anche detto Maschio Angioino
 Castelnuovo – castello di Noarna, frazione di Nogaredo, in Trentino

Geografia

Comuni italiani 
 Castelnuovo – comune italiano in provincia di Trento
 Castelnuovo Belbo – comune italiano in provincia di Asti
 Castelnuovo Berardenga – comune italiano in provincia di Siena
 Castelnuovo Bocca d'Adda – comune italiano in provincia di Lodi
 Castelnuovo Bormida – comune italiano in provincia di Alessandria
 Castelnuovo Bozzente – comune italiano in provincia di Como
 Castelnuovo Calcea – comune italiano in provincia di Asti
 Castelnuovo Cilento – comune italiano in provincia di Salerno
 Castelnuovo del Garda – comune italiano in provincia di Verona
 Castelnuovo della Daunia – comune italiano in provincia di Foggia
 Castelnuovo di Ceva – comune italiano in provincia di Cuneo
 Castelnuovo di Conza – comune italiano in provincia di Salerno
 Castelnuovo di Farfa – comune italiano in provincia di Rieti
 Castelnuovo di Garfagnana – comune italiano in provincia di Lucca
 Castelnuovo di Porto – comune italiano della città metropolitana di Roma Capitale
 Castelnuovo di Val di Cecina – comune italiano in provincia di Pisa
 Castelnuovo Don Bosco – comune italiano in provincia di Asti
 Castelnuovo Magra – comune italiano in provincia della Spezia
 Castelnuovo Nigra – comune italiano della città metropolitana di Torino
 Castelnuovo Parano – comune italiano in provincia di Frosinone
 Castelnuovo Rangone – comune italiano in provincia di Modena
 Castelnuovo Scrivia – comune italiano in provincia di Alessandria

Frazioni italiane 
 Castelnuovo – frazione di Asola in provincia di Mantova
 Castelnuovo – frazione di Assisi in provincia di Perugia
 Castelnuovo – frazione di Avezzano in provincia dell'Aquila
 Castelnuovo – quartiere di Crema in provincia di Cremona
 Castelnuovo – frazione di Pinasca nella città metropolitana di Torino
 Castelnuovo – frazione di Prato
 Castelnuovo – frazione di San Pio delle Camere in provincia dell'Aquila
 Castelnuovo – frazione di Sassocorvaro Auditore in Provincia di Pesaro e Urbino
 Castelnuovo – frazione di Teolo in provincia di Padova
 Castelnuovo – frazione di Vergato nella città metropolitana di Bologna
 Castelnuovo dei Sabbioni – frazione di Cavriglia in provincia di Arezzo
 Castelnuovo d'Elsa – frazione di Castelfiorentino nella città metropolitana di Firenze
 Castelnuovo del Vescovo – frazione di Pescarolo ed Uniti in provincia di Cremona
 Castelnuovo del Zappa – frazione di Castelverde in provincia di Cremona
 Castelnuovo della Misericordia – frazione di Rosignano Marittimo in provincia di Livorno
 Castelnuovo Gherardi – frazione di Pozzaglio ed Uniti in provincia di Cremona

Altre località 
 Castelnuovo (Herceg Novi) – città del Montenegro
 Castelnuovo d'Istria (Podgrad) – frazione della città slovena di Bisterza
 Castelnuovo (Kaštel Novi) – frazione della città croata di Castelli

Persone 
 Carlo Castelnuovo delle Lanze (1895-1917) – militare italiano, medaglia d'oro al valor militare 
 Elías Castelnuovo (1893-1982) – scrittore, poeta, saggista, giornalista e critico letterario uruguaiano
 Emma Castelnuovo (1913-2014) – insegnante e matematica italiana
 Enrico Castelnuovo (1929-2014) – storico dell'arte italiano
 Enrico Castelnuovo (1839-1915) – scrittore italiano, attivo nel Risorgimento italiano
 Giambattista Castelnuovo (1757-1831) – vescovo italiano
 Guido Castelnuovo (1865-1952) – matematico, statistico e accademico italiano
 Mario Castelnuovo (1955) – cantautore e chitarrista italiano
 Mario Castelnuovo-Tedesco (1895-1968) – compositore italiano naturalizzato statunitense
 Nino Castelnuovo (1936-2021) – attore italiano
 Paolo Castelnuovo (1861-1926) – imprenditore italiano
 Pietro di Castelnuovo o Pietro di Castelnau (1170-1208) – religioso francese
 Vittorio Castelnuovo (1915-2005) – cantautore e fisarmonicista svizzero

Altro 
 Castelnuovo – album di Mario Castelnuovo del 1993
 Castelnuovo – famiglia feudale della Vallagarina, Trentino-Alto Adige
 Castelnuovo – film del 1999 diretto da Stefano Salvati

Pagine correlate 
 Castelnovo
 Newcastle